Эстлунд или Остлунд (, ) — скандинавская фамилия. 

Известные носители:
 Эстлунд, Агда (1870—1942) — шведская политик.
 Остлунд, Александер (род. 1978) — шведский футболист, защитник.
 Эстлунд, Анита (род. 2001) — шведская фигуристка.
 Эстлунд, Конни (род. 1960) — шведский кёрлингист.
 Эстлунд, Мари-Хелен (род. 1966) — шведская лыжница.
 Эстлунд, Педер (1872—1939) — норвежский конькобежец.
 Эстлунд, Рубен (род. 1974) — шведский кинорежиссёр.
 Эстлунд, Сесилия (род. 1988) — шведская кёрлингистка.
 Эстлунд, Элин (род. 1991) — шведская легкоатлетка, специализирующаяся в спринте.
 Эстлунд, Эрик (род. 1962) — шведский лыжник.

См. также 
 Вестлунд